Das Herreneinzel war eine im Rahmen der French Open 2022 ausgetragene Konkurrenz.

Titelverteidiger war Novak Đoković, der im Vorjahr gegen Stefanos Tsitsipas in fünf Sätzen gewann und damit zum insgesamt zweiten Mal die French Open für sich entschieden hatte.

In diesem Jahr gewann Rafael Nadal zum 14. Mal den Titel. Im Finale besiegte er den Norweger Casper Ruud in drei Sätzen.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand für die Herren vom 16. bis 20. Mai 2022 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen vier Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf RolandGarros.com (englisch)
 

Herreneinzel
2022